Михаил Львович Либман (род. , ) — советский и израильский композитор, пианист.

Член союза композиторов России, член союза композиторов Израиля. Сочинения М. Л. Либмана отмечены премией премьер-министра Израиля (2006).

В 1972—1976 годах учился в Петрозаводском музыкальном училище имени К. Э. Раутио по классу фортепиано у преподавателя Л. Е. Куцовской и классу композиции преподавателя Э. Н. Патлаенко.

В 1976—1981 годах — на композиторском отделении Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции А. И. Пирумова, инструментовки Ю. А. Фортунатова и теоретическим дисциплинам Ю. Н. Холопова.

В 1982—1988 годах — преподаватель Петрозаводской государственной консерватории.

С 1991 года проживает в Израиле.

Работает в традиции «расширенных техник», развивая возможности конвенциональных инструментов. С 1997 года работает со струнными инструментами, описал мультифоническую технику у альта, виолончели и контрабаса.

Сочинения 
 Соната для тромбона и фортепиано (1979)
 Трио для трубы, ударных и фортепиано (1979)
 «Эскиз» для кларнета и фортепиано (1980)
 «De profundis» для органа (1980)
 Оратория «Калевала» (1981)
 Фуга для скрипки (1982)
 3 этюда для контрабаса (1982)
 «Рунопевец», фольк-рок опера по эпосу «Калевала» (1982—1987)
 Концерт для скрипки и оркестра (1985)
 «Зеркало Одиночества», мистерия (1987, первая версия)
 «Закулисная музыка», квартет для медных инструментов (1988)
 «Калейдоскоп», трио для кларнета, скрипки и фортепиано (1989)
 «Эманации 1» для квинтета ударных (1991)
 «Отражения времени» для камерного ансамбля (1992)
 «Эманации 2» для камерного ансамбля (1993)
 «Молитва», трио для флейты, кларнета и фортепиано (1997)
 Соната для альта (1997)
 «Движение Покоя» для виолончели (1998)
 Соната для контрабаса (1999)
 «Генезис» для квартета духовых и струнных (2002)
 «Тель-авивские ночи» для гитары (2003)
 «Та-ка-та» для флейты (2003)
 «Слэп» для фортепиано (2005)
 «Зеркало Одиночества», мистерия (опера-балет) по «Поэме без героя» А. А. Ахматовой, включая отрывки из сочинений М. А. Кузмина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой и Б. Л. Пастернака (2000—2011, вторая версия)
 «Бинарности» для струнного оркестра (2013)
 Оркестровка Баллады № 4 Шопена для большого оркестра (1997)
Его сочинения исполнялись на фестивалях «Альтернатива», «Московская осень», «Музыка друзей» в Москве; «Фестиваль русской музыки» в Тальбурге (Бельгия); «Кфар блюм», «Бьенале» в Израиле; «Фестиваль новой музыки» в Виннипеге (Канада). Среди исполнителей его сочинений — Франсез Мари Уитти, Марк Пекарский, Владимир Понькин.

Публикации 
 Michael Liebman. New Sounds for Cello and Double Bass («Новые звуки для виолончели и контрабаса»). Kompozitor Publishers, Moscow, 2010.
 M. Liebman. Multiphonics Neue Moglichkeiten im Cellospiel (Multiphonics, New Possibilities in Cello Playing), Das Orchester 4, 14—19 (2001).

Нотные издания 
 ליבמן, מיכאל Movement of repose: for cello solo. Tel-Aviv: Israeli Music Center, 1998.

Примечания

Ссылки 
 Bowed-string multiphonics analyzed by use of impulse response and the Poisson summation formula
 

Преподаватели Петрозаводской консерватории
Композиторы Израиля
Музыковеды Израиля
Выпускники Московской консерватории